Clavière ist der Familienname von: 

 Antoine Calvière (* um 1695–1755), französischer Organist und Komponist
 Étienne Clavière (1735–1793), französischer Bankier und Politiker